Jakunin je priimek več oseb:
 Gleb Jakunin (1934-2014), ruski pravoslavni duhovnik, borec za človekove pravice, politik ... 
 Nikolaj Petrovič Jakunin, sovjetski general
 Vladimir Ivanovič Jakunin, ruski politik in diplomat